Plage steht für:
 die Zehn Plagen, alttestamentliches Motiv
 die Sieben Plagen der Endzeit, neutestamentliches Motiv
 eine Landplage (d. h. Schädlingsbefall oder eine Epidemie)
 den Hilarfleck bei einigen Pilzsporen
 eine Bezeichnung für Sonnenfackeln (französ. "heller Strand").

Plage ist der Name folgender Personen:
 Götz Dieter Plage (1936–1993), Tier- und Naturfilmer

Die Abkürzung PLAGE steht für:
 Salzburger Plattform gegen Atomgefahren

Siehe auch:

 Plagge

PLAGE